Wyniki Grand Prix Kanady na Circuit Gilles Villeneuve 13 czerwca 2004.

Wyniki

Sesje treningowe

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Prowadzenie w wyścigu 

|- bgcolor="#EFEFEF"
!Nr
!Kierowca
!Okrążenia
!Suma
|-
|align="center"|1
| Michael Schumacher
|17-18, 33-46, 48-70
|align="center"|39
|-
|align="center"|4
| Ralf Schumacher
|1-14, 19-32, 47
|align="center"|29
|-
|align="center"|8
| Fernando Alonso
|15-16
|align="center"|2
|}

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Kanada
2004
2004 w Kanadzie